A filetta signifie « la fougère » en langue corse.
A Filetta est une marque commerciale corse apposée sur 6 sortes de fromages fabriqués par une laiterie établie dans la Haute-Corse ;
A Filetta est un groupe de chants polyphoniques corse fondé en Balagne en 1978